Вилье ()
 Жан де Вилье де л’Иль-Адам (1384—1437) — маршал Франции.
 Филипп де Вилье де л’Иль-Адам (1464—1534) — великий магистр Мальтийского ордена.
 Филипп Огюст Матиас Вилье де Лиль-Адам (1838—1889) — французский писатель.
 Филипп де Вилье (1949) — французский политик.

 Вилье — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Вилье — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

См. также 
 Виллие, Яков Васильевич